Список 100 крупнейших мировых компаний военно-промышленного комплекса 2013 года составлен по материалам Стокгольмского института исследования проблем мира (Швеция), опубликованным в декабре 2014 года. В списке представлены крупнейшие продавцы оружия, боеприпасов, снаряжения и военных услуг (кроме компаний из Китая). Суммарные продажи 100 компаний составили в 2013 году 400 млрд долларов, что на 2 % меньше продаж в 2012 году (сокращение продаж началось в 2011 году, но в 2013 году оно не было таким сильным, как ранее). Несмотря на падение продаж в течение трёх лет подряд, общие доходы 100 крупнейших компаний ВПК оставались на 45,5 % выше, чем в 2002 году. Более 2/3 компаний из списка базировались в Северной Америке и Западной Европе, на них приходилось 84 % общих продаж оружия и услуг (в 2012 году — 85,3 %). Доля 100 крупнейших компаний на мировом рынке оружия достигла максимальной отметки за всё время исследований.

Продажи оружия и услуг североамериканских компаний (38 из США и одна из Канады) сократились на 4,5 % по сравнению с 2012 годом. Среди американских оружейных компаний наибольшие потери наблюдались у тех, чей бизнес был связан с внешними рынками сбыта или которые ориентировались на обеспечение зарубежных операций вооружённых сил США. Например, из списка выбыла компания KBR, которая в 2009 году занимала 14-е место. Некоторые американские компании в результате реструктуризации избавились от своих военных активов и подразделений.

Продажи 30 западноевропейских компаний практически не изменились (сократились на 0,9 % в номинальном или на 2 % в реальном выражении), наибольшие потери наблюдались у компаний Италии, незначительные — у компаний Германии и Великобритании (хотя у некоторых зафиксирован рост), наибольший рост продаж — у компаний Франции. По сравнению с 2012 годом продажи крупнейших российских компаний увеличились на 20 % (в 2012 году — на 35 %) и превысили в 2013 году 31 млрд долларов. Доля 20 компаний из России, с Украины, из Израиля, Японии и Австралии составила в 2013 году 12,1 % от общих продаж 100 компаний рейтинга (в 2012 году — 11,4 %). Также в 2013 году возросла роль производителей оружия из Южной Кореи, Бразилии, Сингапура и Турции, а единственная компания из Польши (Polish Defense Holdings) выбыла из рейтинга.

В первой десятке списка все компании базировались в США и Западной Европе, на них приходилось 50,6 % общих продаж 100 компаний рейтинга (в 2012 году — 51,6 %). За исключением французской компании Thales, поднявшейся на 10-е место, все остальные компании присутствовали в первой десятке списка и в 2012 году. По некоторым компаниям из списка представленные данные могут отличаться от данных из других источников из-за различных методов расчётов и оценки контрактов.

Рейтинг материнских компаний 
 Основные направления военной продукции и услуг (у некоторых компаний несколько направлений деятельности и цветом выделено основное)
.
.
.
.
.
.
.

Инфографика

Рейтинг дочерних компаний

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 The SIPRI Top 100 arms-producing and military services companies, 2013

Списки компаний по экономическим показателям
Военно-промышленный комплекс